Christoffer Lindenov er navnet på flere personer:

 Christoffer Johansen Lindenov (død 1585) – dansk adelsmand
 Christoffer Clausen Lindenov til Lindersvold (død 1593) – dansk adelsmand
 Christoffer Godskesen Lindenov til Lindersvold, Bækkeskov og Restrup (omkring 1612 – 1679) – dansk admiral
 Christoffer Lindenov (amtmand) (1639-1697) – dansk etatsråd og amtmand